Cavan (Ierland), een stad in Ierland
County Cavan, een graafschap van Ierland met als hoofdstad bovenstaande stad
Cavan (Côtes-d'Armor), een gemeente in het Franse departement Côtes-d'Armor
Cavan (muziek), een Canadese muziekgroep